PPP1R16A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 8-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 528 амінокислот, а молекулярна маса — 57 811.

Кодований геном білок за функціями належить до фосфопротеїнів, ліпопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як метилювання. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки